Municipio de Barnes puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Barnes (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Woodruff.
 Municipio de Barnes (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Cass.
 Municipio de Barnes (condado de Buena Vista, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Buena Vista.
 Municipio de Barnes (condado de Washington, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Washington.